La King's Cup est le nom de plusieurs compétitions sportives.

 King's Cup (football)
 King's Cup (rugby à XV)
 King's Cup (Scrabble)
 King's Cup (tennis)
 King's Cup (golf) un tournoi de golf dans l'Asian Tour
 King's Cup Race, une course aéronautique annuelle britannique